Се́верная Каре́лия или По́хьёйс-Ка́рьяла (также Похъёйс-Карьяла) (; ) — область Финляндии, расположенная на востоке страны, часть исторической провинции Карелия. Имеет общую границу с Россией протяжённостью 296 км. Центр области — Йоэнсуу. Другие значительные города — Китеэ, Лиекса, Оутокумпу. В Северной Карелии насчитывается 2200 озёр. Самое большое озеро этой богатой водоёмами провинции — Пиелинен (площадь 868 км²). Наивысшая точка — сопка Коли в Лиексе высотой 347 метров над уровнем моря.

Северная Карелия граничит с областями Кайнуу на севере, Северное Саво и Южное Саво на западе, Южная Карелия на юге и с Республикой Карелия Российской Федерации на востоке. В Северной Карелии в Иломантси расположена самая восточная материковая точка на границе Европейского Союза.

Муниципалитеты 
В Северной Карелии 14 общин (муниципалитетов, коммун), 5 из которых городские, остальные — сельские.

Экономика 
Общины объединены в три района (экономических региона):

 район Йоэнсуу: Йоэнсуу, Иломантси, Контиолахти, Липери, Оутокумпу, Полвиярви
 район Центральной Карелии: Кесялахти, Китеэ, Тохмаярви, Ряаккюля
 район Пиелиненской Карелии: Юука, Лиекса, Нурмес, Валтимо

По ВВП на душу населения в 2017 году регион занимал предпоследнее место в Финляндии с показателем 26 595 евро на человека.

Примечания

Ссылки 
 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (Провинциальный союз Северной Карелии)
 - Северная Карелия 

Северная Карелия